Allianz-Hochhaus steht für

 Allianz-Hochhaus (Hannover), 1974 erbautes 17-geschossiges Bürohochhaus in Hannover-Mitte
 Allianz-Hochhaus (Berlin), denkmalgeschütztes Haus an der Joachimstaler Straße in Berlin
 Allianz-Hochhaus (Hamburg), denkmalgeschütztes Haus in Hamburg-Altstadt